Руус () — эстонская фамилия. Известные носители:

 Руус, Неэме (1911—1942) — эстонский политик, советский партийный и государственный деятель.
 Руус, Раиса (1942—1986) — советская российская и эстонская легкоатлетка.